Stoneleigh – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Stoneleigh – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)